Кука

Фамилия 
 Кука, Павел (род. 1968) — чешский футболист.
 Кука (певица) — российская певица и актриса, выпускница «Фабрики звёзд» (Елена Кукарская)

Топоним 
 Острова Кука — зависимое государство в Полинезии.
 Кука — посёлок при станции в Читинском районе Забайкальского края РФ.
 Кука — село при курорте в Читинском районе Забайкальского края.
 Новая Кука — село в юго-западной части Читинского района Забайкальского края.
 Старая Кука — село в Читинском районе Забайкальского края России.
 Кука (Юкатан) — посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Тишпеуаль, с населением 122 человека.
 Кука — река в Кировской области России.
 Кука — село в общине Вишеград Республики Сербской.

Прочее 
 Кука (фильм) — фильм режиссёра Ярослава Чеважевского 2007 года.
 Кука (головной убор) — украшенная страусовыми перьями и драгоценными камнями шапка; головной убор молдавских и валахских господарей и начальников янычар.
 Кука — приспособление для загона рыбы в бредень, в виде деревянной кувалды с длинной ручкой.

См. также 
 HTTP-Cookie — «куки», служебная информация в протоколе HTTP.
 Названия, данные в честь первооткрывателя Джеймса Кука:
 Гора Кука, Залив Кука, Острова Кука, Пролив Кука.
 KUKA